Corp se poate referi la:
 Corp (astronomie), corp ceresc
 Corp (biologie), organism
 Corp uman
 Corp (drept), corp delict 
 Corp (fizică), corp rigid, corp străin
 Corp (matematică), corp geometric, corp comutativ
 Corp (militar), corp militar, corp de armată, corp de gardă
 Corp legislativ
 Corp de bibliotecă

Vezi și
 Corp absolut negru